Pyra steht für
 Jakob Immanuel Pyra (1715–1744), deutscher Dichter
 Große Pyra, Nebenfluss der Zwickauer Mulde in Sachsen
 Kleine Pyra, Nebenfluss der Zwickauer Mulde in Sachsen
 Pyra (Russland), Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod (Russland)